La saison 1996-1997 est la quatrième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Première phase

Poule finale

Poule de relégation

Séries éliminatoires

Demi-finales 
 HC Košice - ŠKP PS Poprad 3:0 (6:3,5:2,3:2 a.p.)
 Dukla Trenčín - Martimex ZŤS Martin 3:0 (10:4,6:2,2:1)

Match pour la cinquième place 
 Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 2:0 (7:2,7:5)

Match pour la troisième place 
 Martimex ZŤS Martin-ŠKP PS Poprad 0:2 (0:2,3:4)

Finale 
 Dukla Trenčín - HC Košice 3:1 (5:3,1:5,5:2,6:1)

Effectif champion 1996-1997 - Dukla Trenčín 

 Gardiens de but : Róbert Kompas, Igor Murín, Stanislav Petrík, Martin Špillar
 Défenseurs : Juraj Ďurčo, Dalibor Kusovský, Richard Lintner, Stanislav Medřík, Richard Pavlikovský, Róbert Pukalovič, Miloš Rehák, Miroslav Sága, Marián Smerčiak, Vladimír Vlk
 Attaquants : Peter Barinka, Pavol Demitra, Miloš Fleischer, Marián Hossa, Juraj Jakubík, Branislav Jánoš, Miloš Melicherík, Michal Mravík, Martin Opatovský, Žigmund Pálffy, Rastislav Paľov, Ján Pardavý, Pavol Paukovček, Rastislav Pavlikovský, Marián Uharček
 Entraîneurs : Jaroslav Walter, Rudolf Potsch

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1996
Hockey sur glace en 1997
Sport en Slovaquie en 1996
Sport en Slovaquie en 1997